Cadetti dello spazio (Space Cadet) – romanzo di Robert Anson Heinlein del 1948
 Space Cadet – singolo dei KC and the Sunshine Band del 1980
 Space Cadet – album dei KC and the Sunshine Band del 1981
 Space Cadet – traccia dell'album Welcome to Sky Valley dei Kyuss del 1994
 Space Cadet – traccia dell'album Not All Heroes Wear Capes di Metro Boomin, Travis Scott e 21 Savage del 2018